Иваньков — фамилия и топоним; имеет женскую форму Иванькова.

Известные носители 
 Иваньков, Александр Петрович (1924—1987) — старшина, наводчик 45-мм пушки 223-го кавалерийского полка, полный кавалер ордена Славы.
 Иваньков, Вячеслав Кириллович (1940—2009) — советский и российский криминальный деятель.
 Иваньков, Максим Николаевич (род. 1960) — советский и украинский спортсмен и тренер.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Иваньков — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Иваньков — деревня в Лоевском районе Гомельской области.

Украина 
 Иваньков — село в Каневском районе Черкасской области.
 Иваньков — село в Коропском районе Черниговской области.

См. также 
Иванков
Иваньково